Chorley peut désigner :
 Chorley, une ville du Lancashire en Angleterre ;
 Chorley, un district non-métropolitain du Lancashire en Angleterre ;
 Chorley, une circonscription située dans le Lancashire ;
 Chorley, une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.
 Chorley, une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.

 Richard Chorley, un géographe britannique.

Voir aussi 
 Chorleywood (métro de Londres)

Homonymie de toponyme